Velika nagrada Avstrije 1985 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1985. Odvijala se je 18. avgusta 1985.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 52
| 1:20:12,583
| 1
| 9
|-
! 2
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Renault
| 52
| + 30,002 s
| 14
| 6
|-
! 3
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 52
| + 34,356 s
| 9
| 4
|-
! 4
| 28
|  Stefan Johansson
| Ferrari
| 52
| + 39,073 s
| 12
| 3
|-
! 5
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 52
| + 1:22,092
| 7
| 2
|-
! 6
| 8
|  Marc Surer
| Brabham-BMW
| 51
| +1 krog
| 11
| 1
|-
! 7
| 3
|  Stefan Bellof
| Tyrrell-Renault
| 49
| Brez goriva
| 22
|  
|-
! 8
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 49
| +3 krogi
| 16
|  
|-
! 9
| 24
|  Huub Rothengatter
| Osella-Alfa Romeo
| 48
| +4 krogi
| 24
|  
|-
! 10
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 46
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Renault
| 43
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 29
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Motori Moderni
| 40
| Vzmetenje
| 23
|  
|-
! Ods
| 1
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 39
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 17
|  Gerhard Berger
| Arrows-BMW
| 33
| Turbo
| 17
|  
|-
! Ods
| 19
|  Teo Fabi
| Toleman-Hart
| 31
| El. sistem
| 6
|  
|-
! Ods
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 29
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 10
|  Kenny Acheson
| RAM-Hart
| 28
| Motor
| 23
|  
|-
! Ods
| 7
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 26
| Izp. sistem
| 5
|  
|-
! Ods
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 25
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 25
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 30
|  Jonathan Palmer
| Zakspeed
| 17
| Motor
| 25
|  
|-
! Ods
| 9
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
| 16
| Turbo
| 21
|  
|-
! Ods
| 25
|  Andrea de Cesaris
| Ligier-Renault
| 13
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 6
| Turbo
| 20
|  
|-
! Ods
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 4
| Pritisk olja
| 4
|  
|-
! DNS
| 20
|  Piercarlo Ghinzani
| Toleman-Hart
| 0
| 
| 19
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Alain Prost 1'29.241

Formula 1 sezona 1985
1985